Pedro Ribeiro (locutor) — locutor desportista português
Pedro Ribeiro (montador) — e produtor cinematográfico português
Pedro Ribeiro de Araújo Bittencourt — magistrado (desembargador) brasileiro
Pedro Ribeiro Moreira — político brasileiro, ex-presidente da província de Alagoas
Pedro Ribeiro de Sousa Resende — nobre brasileiro
Pedro de Azambuja Ribeiro — militar e administrador colonial português
Pedro Manuel Mendes Ribeiro — (1983) futebolista defesa-central português
Pedro Miguel Marques Ribeiro  — (1988) futebolista avançado português
João Pedro Ribeiro — escritor português

Desambiguações de antropônimos